The Spin é o sétimo álbum da banda de jazz Yellowjackets, lançado em 1989.

Faixas
"Geraldine" (Ferrante) – 6:00
"The Spin" (Ferrante, Haslip, Russo, Kennedy) – 4:22
"Storytellers" (Ferrante) – 6:10
"Prayer for El Salvador" (Ferrante) – 5:29
"Whistle While You Walk" (Ferrante) – 4:47
"Enigma" (Ferrante, Haslip) – 4:23
"Dark Horses" (Haslip, Ferrante, Barry Coates) – 4:33
"Blues for Nikki" (Russo) – 3:56
Medley: "A Flower Is A Lovesome Thing" (Billy Strayhorn) / "Hallucinations" (Earl Bud Powell) (CD) – 3:58
 

Yellowjackets
Álbuns de Yellowjackets